

Codici 
 PKG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pangkor (Malaysia)
 pkg – codice ISO 639-3 della lingua pak-tong

Informatica 
 .pkg – estensione di file per pacchetto autoinstallante un'applicazione su sistema operativo Macintosh
 Pkg – gestore di pacchetti FreeBSD